De Rally van Japan 2007, formeel 4th Rally Japan, was de 4e editie van de Rally van Japan en de veertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2007. Het was de 437e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Obihiro.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jap
Rally van Japan